Полуэктов — русская фамилия, производная от имени греческого происхождения Полуэкт; имеет женскую форму Полуэктова.

Известные носители 
 Полуэктов, Александр Гаврилович (1852—1893) — духовный композитор.
 Полуэктов, Виктор Григорьевич (1928—2005) — капитан судов речного транспорта, лауреат Ленинской премии.
 Полуэктов, Владимир Михайлович (1939—2012) — художник.
 Полуэктов, Георгий Васильевич (1904—1982) — советский военный деятель: генерал-полковник артиллерии, герой Советского Союза.
 Полуэктов, Леонид Васильевич (1927—2004) — действительный член Академии медицинских наук, доктор наук, профессор.
 Полуэктов, Игорь Акимович (род. 1937) — советский физик, специалист по физике полупроводников и квантовой радиофизике.
 Полуэктов, Николай Сергеевич (1910—1986) — советский химик-аналитик, с марта 1972 года — академик АН УССР.
 
 Полуэктов, Ратмир Александрович (1930—2012) — российский учёный, один из основателей советской школы математического моделирования в биологии и агроэкологии.
 Полуэктов, Степан Михайлович (1918—1945) — старшина инженерных войск, герой Советского Союза.

См. также